Velutaria — рід грибів родини Hyaloscyphaceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Velutaria відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 

 Fuckel, L. 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zur Kenntniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. 23-24: 1-459 — P. 300.

Леоциоміцети